Peder Gram kan syfta på:

* Peder Gram (1881–1956), dansk kompositör och dirigent
 Peder Gram (1885–1937), dansk arkitekt